Croker Island kan syfta på följande platser:

Australien 

 Croker Island (ö i Australien), Northern Territory, West Arnhem, 
 Croker Island Airport, flygplats, Northern Territory, West Arnhem, 

Robotskapade Australienförgreningar